Stojan ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Stojan (* 1993), kasachische Skilangläuferin
 Anton Cyril Stojan (1851–1923), römisch-katholischer Erzbischof
 Ernst-Wilhelm Stojan (1926–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Maya Stojan (* 1986), Schweizer Schauspielerin
 Petro Evstaf'evic Stojan (1884–1961), russischer Bibliograph und Lexikograph

Siehe auch:
 Stoian
 Stoyan